Bandipore (oder Bandipora; ) ist eine Stadt (Municipal Committee) im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 37.081.

Die Stadt Bandipore liegt im Kaschmirtal 40 km nordnordwestlich von Srinagar am Fuße des Himalaya. Die Stadt liegt auf einer Höhe von . Der Fluss Madumati strömt westlich an Bandipore vorbei und mündet in den südlich von Bandipore gelegenen Wularsee. Entlang dem westlichen Seeufer verläuft von Bandipore eine Straße nach Sopore, während nach Osten eine Straße über Sumbal nach Srinagar führt.

Klima 
In Bandipore herrscht ein warmes gemäßigtes Klima.
Die regenreichste Zeit ist zu Jahresbeginn in den Monaten Januar bis Mai. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 722 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 13,7 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Bandipore